Shake It Up () — шестой студийный альбом американского саксофониста Бони Джеймса, вышедший в 2000 году.

Об альбоме 
«Лейбл Warner Bros выпустил свой самый лучший дуэтный альбом в жанре Smooth Jazz, который был записан совместно с Риком Брауном, заключившим соглашение с этой звукозаписывающей компанией. Их сотрудничество было успешным, так как на Shake It Up Джеймс и Браун по-новому открыли свои таланты перед слушателями, не придерживаясь старых стереотипов. Первоначально, в особенности в прекрасной композиции „R.S.V.P.“, совместная игра на трубах Джеймса и Брауна хорошо сочетается со звучанием клавишных и „искрящимися“ джазовыми импровизациями. Однако позднее труба Джеймс звучит в низкой тональности, но Рик Браун же, играет на более высоком звуке» — считает рецензент Allmusic. «Song for My Father» является кавер-версией на песню Хораса Сильвера.

Список композиций

Участники записи 
 Бони Джеймс — клавишные, аранжировка, тенор-саксофон
 Ларри Кимпел — бас
 Боб Демарко, Ларри Клэптон, Рон Лоуренс, Тони Мэйден — гитара
 Александра Браун, Сью Анн Кавелл — вокал
 Паулино да Коста — перкуссия
 Фил Дэвис — электрическое пианино
 Рик Браун — труба

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бони Джеймса
 Все издания на Discogs

Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Бони Джеймса
Альбомы на английском языке